ФК «Адміра» (Відень) у сезоні 1925—1926 — 21-й сезон австрійського футбольного клубу «Адміра» (Відень).

Склад і статистика

Чемпіонат Австрії

Турнірна таблиця

Кубок Австрії

Кубок Австрії 1925

Кубок Австрії 1925—1926

Товариські матчі

Посилання 
  
  
  

1925–1926
Адміра